Altos (Paraguay), een plaats in Paraguay, in het departement Cordillera
 Altos (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí